Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Malawi.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Malawi
IJslandse